Ди Баттиста () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ди Баттиста, Алессандро (род. 1978) — итальянский политик, член Движения пяти звёзд.
 Ди Баттиста, Стефано — итальянский джазовый саксофонист, вокалист, играющий на альт-саксофоне и сопрано-саксофоне.